YGB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gillies Bay (Columbia Britannica) (Canada)